Melina León puede referirse a:

 Melina León (cantante), cantante puertorriqueña.
 Melina León (directora), directora de cine peruana.